Gorodok (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Gorodok (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia
 Gorodok (Tula), poble de la província de Tula, a Rússia